Daniels se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barbara A. Daniels
 Greg Daniels